Лајше могу бити:

 Лајше (Горења Вас-Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија
 Лајше (Железники), насељено мјесто у општини Железники, Република Словенија